Alizada ist der Familienname folgender Personen:
 Anar Alizada (* 1978), aserbaidschanischer Geschäftsmann, Besitzer und Präsident der Firmengruppe Union Grand Energy, Gründer und Präsident der Firma Baku Business Factory, Gründer von SOCAR Trading (andere Gründer: SOCAR, Valeri Golovuschkin) und ehemaliger Präsident
 Housain Alizada (* 1995), afghanischer Fußballspieler